3. Kavallerie-Division (Wehrmacht)
3. Kavallerie-Division (Deutsches Heer)
3. Kavallerie-Division (Reichswer)
3. Kavallerie-Division (Imperiale e regio Esercito)